Dark Places – Gefährliche Erinnerung steht für:

 Dark Places – Gefährliche Erinnerung (Roman), Roman von Gillian Flynn (2009)
 Dark Places – Gefährliche Erinnerung (Film), französisch-US-amerikanischer Film von Gilles Paquet-Brenner (2015)